Limíta je mejna vrednost, ki se ji neka količina približuje. V matematiki je znana:
 limita zaporedja
 limita funkcije

Dejstvo, da limita obstaja, se imenuje konvergenca. Dejstvo, da limita ne obstaja, pa se imenuje divergenca.